Tommasella – cognome italiano
 Laura Tommasella – calciatrice italiana